Леман () — прізвище німецького походження. Відомі носії:

 Брейді Леман (;  1986) — канадський фристайліст, спеціаліст зі скікросу, олімпійський чемпіон (2016).
 Джон Леман (;  1942) — американський політик, міністр ВМС США (1981—1987).
 Жерар Леман (; 1851—1920) — бельгійський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Річард Леман (;  1959) — британський хокеїст на траві, олімпійський чемпіон (1988).
 Вільям Леман (; 1901—1979) — американський футболіст.

Топонім

Леман — річка на південному сході Кіровської області, ліва притока річки Кама

Леман Тауншип — селище, штат Пенсільванія
 Леман Тауншип — селище в окрузі Пайк, штат Пенсильванія

Див. також 
 Леманн
 «Загибель мадам Леман»

Німецькі прізвища